

Єкпенді — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Єкпенді — село, Єскельдинський район, Жетисуська область

Див. також 
 Єкпенди
 Єкпінди
 Єкпінді